Lichteegg steht für:

 Max Lichtegg (1910–1992), polnisch-schweizerischer Operetten- und Opernsänger 
 Lichtegg (Gemeinde Andorf), Ortschaft von Andorf,  Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Lichtegg (Gemeinde Hüttenberg), Ortschaft von Hüttenberg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten